Casarsa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Casarsa della Delizia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 
 Casarsa (ort i Italien), Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar